FN FAL — fuzil de assalto
 Licença Arte Livre — em inglês: Free Art License; licença de copyleft que garante o direito de cópias gratuitas
Estação Faria Lima — sigla utilizada pela empresa metroviária de São Paulo para se referir à estação. 

Desambiguações de siglas